OMTP steht für:

 Open Mobile Terminal Platform, Standardisierungsforum internationaler Mobilfunkunternehmen
 OMTP-Klinkenstecker, siehe Klinkenstecker#Stereostecker mit Zusatzfunktion (vierpolig)

OMTP